Isn't It Romantic peut désigner :
 Isn't It Romantic? : une chanson composée pour le film musical américain Aimez-moi ce soir, sorti en 1932
 Isn't It Romantic? : un film sorti en 1948
 Isn't It Romantic ou N'est-ce pas romantique au Québec, est une comédie romantique américaine réalisée par Todd Strauss-Schulson et sortie en 2019.